Björneborg kan referere til:
 Björneborg − det svenske navn for byen Pori i Finland
 Björneborg (Sverige) − et byområde i Kristinehamns kommun i Värmlands län i Sverige